O Colossal Castle Contest (CCC) é um evento anual não-oficial para fãs adultos dos brinquedos LEGO (AFOL), sobre o tema LEGO Castle. Considerado como um dos mais importantes concursos dentro da comunidade AFOL, como outros eventos LEGO, o seu foco é o prazer de permitir a AFOLs exibirem as suas próprias criações (MOCs).

O evento, promovido pela "Classic-Castle.com", iniciou-se entre Novembro de 2003 e Janeiro de 2004 em uma única categoria. Ao longo dos anos, as categorias disputadas variaram, dada a quantidade e variade das criações inscritas. Em sua quarta edição (2007-2008) chegou-se a nove categorias de MOCs, acrescidas de um prémio global:

 Battle Scene - representações de cenas de uma batalha medieval ou mesmo fantástica.

 Medieval Life - representações de cenas da vida cotidiana durante a Idade Média.

 Vehicles (Carts and Boats) - construção de veículos terrestres e aquáticos.

 Medieval Bridge - construção de pontes e outras obras de arte de engenharia em ambiente medieval.

 Castle Building - edificações dentro das muralhas de uma cidade medieval.

 Castle Fortification - partes ou elementos constitutivos de um castelo medieval.

 Castle Room Interiors - representação ou decoração de interiores de edifícios medievais.

 Custom Castle Figure - construção de uma única minifig.

 Miscellaneous - para criações que não se classifiquem nas categorias anteriores.

Ligações externas
 Página oficial Classic-castle

Eventos
Lego